Teikoku steht für:

 Teikoku Electric Manufacturing, Unternehmen aus Japan
 Teikoku (Automarke), ehemalige japanische Automarke